1801 — одна́ ты́сяча восемьсо́т один — может означать:

 1801 — натуральное число между 1800 и 1802.
 1801 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1801 (другое обозначение — ESO 56-SC45) — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

См. также 
 1801 год в литературе
 1801 год в театре
 1801 год в музыке
 1801 год в науке